Trongsa (district), een district in Bhutan
Trongsa (stad), een stad in Bhutan
Trongsa (dzong), een dzong in Bhutan